Koper peut désigner :
 Koper (ou Kopper), un département et une commune rurale de la province de l’Ioba, dans la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.
 Koper, le village chef-lieu de ce département.
 Koper/Capodistria (ou Capodistrie), une commune urbaine bilingue (slovène et italien) de la région d'Obalno-kraška en Slovénie.